Dalton Kellett (* 19. August 1993) ist ein kanadischer Automobilrennfahrer. Er startet seit 2020 in der IndyCar Series.

Karriere 
Kellett begann seine Motorsportkarriere 2008 im Kartsport, in dem er bis 2011 aktiv blieb. 2011 debütierte er zudem im Formelsport und wurde Dritter der Ontario Formel Ford. 2012 wechselte Kellett in die U.S. F2000 National Championship zu Pabst Racing Services. Nach dem elften Platz in der Wintermeisterschaft belegte er den 14. Platz in der Hauptserie. 2013 blieb Kellett bei Pabst Racing Services in der U.S. F2000 National Championship und lag am Saisonende auf dem 16. Gesamtrang. Darüber hinaus nahm Kellett für das Team Pelfrey an einem Rennen der Pro Mazda Championship und für Pabst Racing an einem Rennen der Indy Lights teil.

2014 erhielt Kellett beim Team Pelfrey ein Cockpit in der Pro Mazda Championship. Zunächst erreichte er in der Winterserie den neunten Platz. In der Hauptserie wurde er mit einem dritten Platz als bestem Resultat Gesamtzehnter. 2015 wechselte Kellett innerhalb der Pro Mazda Championship zu Andretti Autosport. Eine Position hinter seinem Teamkollegen Weiron Tan schloss er die Fahrerwertung auf dem dritten Platz ab. Auch in der Hauptserie unterlag er intern Tan. Mit einem zweiten Platz als bestem Ergebnis wurde Kellett erneut Zehnter, während Tan den vierten Platz belegte.

2016 blieb Kellett bei Andretti Autosport und wechselte Vollzeit in die Indy Lights. Er wurde einmal Dritter und schloss die Saison hinter seinen beiden Teamkollegen Dean Stoneman und Shelby Blackstock auf dem zehnten Platz der Fahrerwertung ab.

2020 stieg er in die IndyCar Series auf. Er fuhr für A. J. Foyt Enterprises, wo er sich den Wagen mit Tony Kanaan, der nur auf den Ovalen fuhr, teilte. Er nahm an acht der 14 Rennen teil. Sein bestes Ergebnis waren zwei 20. Plätze. 2021 bestritt er die komplette Saison für Foyt. Ein zwölfter Platz war sein bestes Ergebnis. In der Fahrerwertung wurde er 23.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der Indy Lights

Einzelergebnisse in der IndyCar Series 

(Legende)

Weblinks 

 Offizielle Website von Dalton Kellett

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Kanada)
Kanadier
Geboren 1993
Mann
Rennfahrer des Indianapolis 500
IndyCar-Rennfahrer